Collasso gravitazionale
Collasso cardiocircolatorio
Collasso – in matematica, sinonimo di funzione costante

Opere 
Collasso – libro di Jared Diamond
Collasso – libro di James Howard Kunstler